Сьютадилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 17 км². Население — 223 человека.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos generales
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Льейды